

Patronyme 
Havemeyer est un nom de famille notamment porté par :

 William Havemeyer (1804-1874), homme d'affaires et homme politique américain, maire de New York ;
 Henry Osborne Havemeyer (1847-1907), entrepreneur et collectionneur d'art américain ;
 Louisine Havemeyer (1855-1929), née Louisine Waldron-Elder, collectionneuse d'art, mécène et suffragette américaine ;
 Electra Havemeyer Webb (1888-1960), collectionneuse d'art américaine et fondatrice du Shelburne Museum.